Andrea del Boca – attrice, cantante e conduttrice televisiva argentina naturalizzata italiana
 Angelo Del Boca – storico, giornalista e scrittore italiano
 Lorenzo Del Boca – giornalista e saggista italiano